Клэр Ками́ль Грант-Грин (), урождённая — Джо́нсон (; 23 августа 1979, Мемфис, Теннесси, США) — американская актриса, кинопродюсер и певица.

Карьера 
Клэр Грант снимается в кино с 2004 года.

Также является кинопродюсером и певицей.

Личная жизнь 
С 1 мая 2010 года Клэр замужем за актёром Сетом Грин (род.1974), с которым встречалась 3 года до их свадьбы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Клэр Грант
 

Выпускники Мемфисского университета